Мошниково — название населённых пунктов в России:

 Мошниково — деревня в Солигаличском районе Костромской области
 Мошниково — деревня в Окуловском районе Новгородской области
 Мошниково — хутор, Пестовский район, Новгородская область
 Мошниково — деревня в Дедовичском районе Псковской области